Yuna (plaats), plaats in West-Australië
Yuna (rivier), een rivier in de Dominicaanse Republiek
Yuna (Final Fantasy), een karakter uit het computerspel Final Fantasy
Kim Yuna, Zuid-Koreaanse kunstschaatsster